Cochery ist der Name folgender Personen:

 Georges Cochery (1855–1914), französischer Politiker
 Louis Adolphe Cochery (1819–1900), französischer Politiker